Василий Герасимович Лапин (, Соликамск — , Пермь) — пермский купец 2-й гильдии, меценат, городской голова в 1787—1790 годах.

Унаследовал дело своего отца, Герасима Петровича, занимавшегося торговлей с Англией, Индией, Китаем и Русской Америкой. Числился купцом 2-й гильдии в Соликамске, а с 1781 года — в Перми. С  по 1790 год был городским головой Перми.

Согласно семейной легенде во время деловой поездки по Тихому океану Лапин чуть не погиб. Спасшись, он дал обет построить церковь Пресвятой Богородицы. В октябре 1787 года получил разрешение на постройку в Перми на собственные средства Владимирской церкви. Церковь была освящена  и стала второй церковью в истории города. В 1800 году она была переименована в церковь Рождества Богородицы.

Похоронен на Егошихинском кладбище.

Примечания

Литература 
 Городские головы города Перми. — Пермь, 2003. — C. 11—12.
 Шумилов Е. Н. «Отцы» города Перми (1791—1919 гг.): Биографический справочник. — Пермь, 2005. — С. 6.

Предприниматели Российской империи
Меценаты Российской империи
Купцы Соликамска
Купцы Перми
Пермские городские головы
Похороненные на Егошихинском кладбище